Le terme batture désigne plusieurs concepts selon le contexte.

 La batture est l'étape d'aplanissage des pages dans le procédé traditionnel de reliure ;
 Une batture est une zone rocheuse ou sablonneuse à fleur d'eau sur laquelle les vagues se brisent ;
 En Amérique du Nord, on désigne par batture un estran, une bande de mer découverte par la marée.